

Chimica 
 Rg – simbolo chimico del roentgenio, che ha sostituito il nome provvisorio dell'Unununio (Uuu).

Codici 
 RG – codice vettore IATA della russa RusLine fino al 2011, (della brasiliana Varig fino al 2009)
 RG – codice ISO 3166-2:CV della Contea di Ribeira Grande (Capo Verde)
 RG – codice ISO 3166-2:IT della provincia di Ragusa (Italia)
 RG – codice ISO 3166-2:LR di River Gee (Liberia)

Musica 
 RG – modello di chitarra Ibanez

Altro 
 RG – sigla automobilistica internazionale della Guinea
 RG – targa automobilistica di Großenhain (Germania)
 RG – sigla comunemente utilizzata per Ruolo Generale nella prassi forense
 RG – Casa editrice di fumetti italiana
 RG – Sick taba
RG – Registro Generale dei tribunali italiani

Altri progetti